Cavallo (ital. für „Pferd“) bezeichnet:
 Cavallo (Fahrrad), ein Fahrradtypus
 Cavallo (Münze), eine alte Münze
 Cavallo  (Einheit), ein altes Brennholzmaß
 Cavallo Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Île de Cavallo, eine Insel vor Korsika
 Grotta del Cavallo, eine Kalkstein-Höhle im süditalienischen Apulien
 Cavallo, deutschsprachige Pferdezeitschrift

Cavallo ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Cavallo (* 1975), deutsche Gewerkschafterin
 Domingo Cavallo (* 1946), argentinischer Politiker
 Enrica Cavallo (1921–2007), italienische Pianistin und Musikpädagogin
 Fortunatus Cavallo (auch: Fortunat Ferdinand Cavallo; 1738–1801), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Franco Cavallo (1932–2022), italienischer Segler
 Guglielmo Cavallo (* 1938), italienischer Paläograph

 Josh Cavallo (* 1999), australischer Fußballspieler
 Juan Manuel Cavallo (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Magno Cavallo († 1805), Scharlatan
 Marco Cavallo († 1524), italienischer Dichter
 Miguel Ángel Cavallo (* 1951), argentinischer Militär
 Peter Paul Cavallo (1799–1873), deutscher Fabrikant und Landtagsabgeordneter
 Quilico Cavallo (um 1460 – um 1522), genuesischer Politiker
 Tiberius Cavallo (1749–1809), italienischer Physiker und Naturphilosoph
 Victor Cavallo (1947–2000), italienischer Schauspieler
 Wenzeslaus Cavallo (1780–1861), deutscher Kirchenmusiker und Komponist geistlicher Musik

Siehe auch:
 Monte Cavallo
 Equus caballus
 Kavallerie